Тере́нций Страбо́н Эру́ций Гому́лл (; умер после 83 года) — древнеримский государственный и политический деятель из знатного плебейского рода Теренциев, консул-суффект 83 года.

Биография                                               
Предположительно, Гомулл происходил из Италии. Его отцом или предком, возможно, был некто Луций Теренций Гомулл, а родственником — Гай Теренций Юниор. 

О гражданско-политической карьере Гомулла известно только лишь то, что в 83 году он занимал должность консула-суффекта совместно с Марком Корнелием Нигрином Куриацием Матерном. 

По всей видимости, его внуком являлся консул-суффект 146 года Гней Луций Теренций Гомулл Юниор.

Литература 
 Albino Garzetti. Nerva. Angelo Signorelli, 1950. р. 196.
 American Philosophical Society. Memoirs of the American Philosophical Society, Объёмы 132—133. American Philosophical Society, 1979. р. 118.
 August Friedrich Von Pauly, Georg Wissowa. Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung. Metzlersche, 1934. р. 395.

Теренции
Родившиеся в I веке